O Tratado de París, assinado na capital francesa no14 de agosto de 1879, foi um acordo de paz, amizade entre o Reino de Espanha e a República do Peru pelo qual a Espanha reconhecia a independência peruana e estaveleciam-se relações diplomáticas entre ambos paises depois das diferenças que tinham provocado a Guerra hispano-sudamericana (1865-1866).

Historia 
Depois do armistício do 11 de abril de 1871 com o governo de Amadeo I de Saboya, o governo peruano do presidente José Balta, decidiu autorizar em 1872 a negociação com Espanha que foi logo annullada por Manuel Pardo y Lavalle.

Com o inicio da Guerra do Pacífico (1879-83), que enfrentou a Chile com o Perú e Bolivia, Mariano Ignacio Prado Ochoa reanudou as negociações com Espanha junto con Bolivia. Estes conduzieram à assinar os tratados definitivos com ambos paises. A paz com Perú se assinou no14 de agosto de 1879, e a paz con Bolivia, no 21. 

Pela parte peruana, o tratado foi assinado pelo ddiplomático Juan Mariano de Goyeneche,  como Enviado Extraordinário e Ministro Plenipotenciário, e pela espanhola por Mariano Roca de Togores, Marqués de Molíns, embaixador espanhol en França.

O tratado 
O tratado de paz e amizade estabelecia "o olvido do passado" e uma amizade permanente entre ambos paises (art. 1), a nomeação de representantes diplomáticos (art. 2), o compromiso de el compromiso de regulamentar o comêrcio, a navegação, os dereitos civis dos extrangeiros e as extradições (art. 3), e, até que se concluíram os mesmos, se daria o trato de nação mais favorecida (art. 4).

O texto do tratado põe ser visto em  , páginas 511 y 512.

Bibliografía 

 NOVAK, F. (2001): Las relaciones entre el Perú y España (1821-2000). Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú. 
Relações entre Espanha e Peru
1879 na política
Tratados de 1879
Tratados do Peru